Moldavien var med första gången i olympiska spelen som självständig nation 1994 och har skickat deltagare att tävla i varje spel sedan dess. Landet har vunnit fyra medaljer i sommarspelen, men inga i vinterspelen. 

Moldavien var en del av Sovjetunionen i olympiska spelen mellan 1952 och 1988. 1992 var Moldavien med i förenade laget.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter